Nadija Wolodymyriwna Dorofjejewa (; * 21. April 1990 in Simferopol, Ukrainische SSR) ist eine ukrainische Sängerin sowie Designerin.

Leben und Karriere 
Von 2010 bis 2020 war sie Mitglied des Duos Wremja i Steklo. Im Februar 2016 startete sie die Modelinie Its My DoDo.

Seit dem 8. Juli 2015 war sie mit dem ukrainischen Sänger Dantes verheiratet. Am 18. März 2022 gaben die beiden auf Instagram ihre Trennung bekannt.

Diskografie 
Singles (Wremja i Steklo):
 2010 – Так выпала Карта
 2011 – Любви Точка Нет
 2011 – Серебряное море
 2011 – Кафель
 2012 – Гармошка (English version Harmonica)
 2012 – Слеза
 2013 – #кАроче
 2013 – Потанцуй со мной
 2014 – Забери
 2015 – Имя 505
 2015 – Песня 404
 2015 – Опасно 220
 2015 – Ритм 122
 2016 – Навернопотомучто
2017 – На Стиле
2017 – тролль
2018 – ТОП
2018 – Песня про лицо
2019 – Дим
2020 – Набсегда/Никогда
2020 – Last Dance
Singles (DOROFEEVA):

 2016 — Абнимос/Досвидос (feat. NK)
 2017 — Не забирай меня с пати (feat. Скриптоніт)
 2018 — Глубоко… (feat. Monatik)
 2020 — gorit
 2021 — a tebe…
 2021 — Невеста (feat. Скриптоніт)

Trivia 
Das Video für den Song Imja 505 erzielte 255 Millionen Aufrufe (Stand: 23. November 2021) auf YouTube.

Weblinks 

 Wremja i Steklo Webseite

Einzelnachweise 

Popsänger
Person (Simferopol)
Ukrainer
Geboren 1990
Frau